Левадки () — село,
Троицкий сельский совет,
Павлоградский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223587503. Население по переписи 2001 года составляло 98 человек .

Географическое положение 
Село Левадки находится в 5-и км от правого берега реки Волчья,
на расстоянии в 1 км от села Великоалександровка (Васильковский район)Находится недалеко от бывшего Артилерийского полигона ПМЗ.

Происхождение названия 
На территории Украины 2 населённых пункта с названием Левадки.

Примечания